Čínsko-sovětský konflikt může být:
Čínsko-sovětský konflikt (1929)
Čínsko-sovětský rozkol
Čínsko-sovětské konflikty (1969)